Katarina av Österrike eller Katarina av Habsburg kan syfta på bland andra:

* Katarina av Habsburg (1256–1282), genom giftermål drottning av Ungern och hertiginna av Nederbayern
 Katarina av Habsburg (1320–1349), genom giftermål grevinna de Coucy och von Hardegg
 Katarina av Österrike (1420–1493), genom giftermål markgrevinna av Baden
 Katarina av Österrike (1507–1578), genom giftermål drottning av Portugal
 Katarina av Österrike (1533–1572), genom giftermål drottning av Polen och hertiginna av Mantua
 Katarina Mikaela av Österrike (1567–1597), genom giftermål hertiginna av Savojen